Madame Irma est un personnage de fiction souvent dépeint sous les traits d'une diseuse de bonne aventure, comme dans :
 la série télévisée québécoise pour enfants Le Cirque du Capitaine diffusée de 1970 à 1973, incarnée par Marthe Choquette ;
 l'album de Lucky Luke de 1986 : Le Ranch maudit ;
 le film Madame Irma de Didier Bourdon, sorti en 2006 ;
 le film Au bout du conte d'Agnès Jaoui, sorti en 2013.
 le jeu vidéo Darkstone.
 la chanson de Charlotte Julian, Merci Madame Irma, sortie en 1976.

Parodies 
 Le personnage apparaît dans la série télévisée d'animation Titeuf sous le nom de « Madame Mirma », qui est d'ailleurs le titre de l'épisode.

Personnage de fiction féminin
Personnage de comédie (cinéma)
Personnage de film fantastique
Homonymie de titre